75 Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu z 26 sierpnia 1939 roku, w 2. fali mobilizacyjnej w Schwerinie w II. Okręgu Wojskowym.

Struktura organizacyjna 
 Struktura organizacyjna w sierpniu 1939
 172  pułk piechoty
 202   pułk piechoty
 222  pułk piechoty
 175  pułk artylerii
 175  batalion pionierów
 175  oddział rozpoznawczy
 175  oddział przeciwpancerny
 175  oddział łączności
 175  polowy batalion zapasowy

 Struktura organizacyjna w czerwcu 1943
 172  pułk grenadierów
 222  pułk grenadierów
 202  pułk fizylierów
 175  pułk artylerii
 175  batalion pionierów
 75  dywizyjny batalion fizylierów
 175  oddział przeciwpancerny
 175  oddział łączności
 175  polowy batalion zapasowy

Dowódcy dywizji 
 Generalleutnant Ernst Hammer 26 VIII 1939 – 5 IX 1942
 Generalleutnant Erich Diestel 5 IX 1942 – 15 IX 1942
 Generalleutnant Helmuth Beukemann 15 IX 1942 – 10 VIII 1944
 Generalmajor Karl Arning 10 VIII 1944 – 6 IV 1945
 Genralmajor Lothar Berger 6 IV 1945-8 V 1945

Bibliografia 
 Carell Paul, Operacja "Barbarossa"; Warszawa 2000; ;
 
 Haupt Werner, Die deutchen Infanterie Division b.m.w i b.d.w; ;
 Schramm Percy Ernst, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 8 vol.; Bonn 2003; ;
 Samuel W. Mitcham jr Niemieckie siły zbrojne 1939-1945. Wojska lądowe. Orde de Bataille, wyd. Bellona SA

Dywizje piechoty III Rzeszy
Dywizje sformowane w 2. fali mobilizacyjnej
Schwerin
Dywizje sformowane w II Okręgu Wojskowym (III Rzesza)